Bosmina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1845. Bosmina ingår i familjen Bosminidae.

Bosmina är en hinnkräfta som äter encelliga alger, bakterier och liknande. Den kan filtrera vattnet med hjälp av sina ben, och fångar upp födopartiklarna med de främre benen. Dess simteknik liknar en människa som simmar bröstsim. De förökar sig mestadels könlöst, och populationerna består till övervägande del av honor. När förhållandena blir besvärliga, såsom torka, värme och kyla, så förökar de sig sexuellt. De befruktade äggen omges av ett hölje som skyddar dem från de yttre förhållandena. De kan sedan ligga i vila i flera år, tills förhållandena är bättre. 

Bosima kännetecknas av sitt av två hälfter bestående skal som täcker bålen, har en tvär bakre kant som nedtill löper ut i en tagg. Bosmina omfattar flera arter vilka alla förutom en i bräckt vatten levande form förekommer i sötvatten, främst i dammar, där de ofta utgör huvuddelen av plankton.

Bosmina-hinnkräftan lever i det fria vattnet och återfinns längs hela Sveriges kust.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Bosmina